UZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Unayzah (Arabia Saudita)